Калиновка () — село в Знаменском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 68 человек. Почтовый индекс — 27422. Телефонный код — 5233. Занимает площадь 0,479 км². Код КОАТУУ — 3522281505.

Местный совет 
27422, Кировоградская обл., Знаменский р-н, с. Дмитровка, пл. Перемоги, 4

Ссылки 
 Калиновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Знаменского района (Кировоградская область)